Немогућа мисија: Одмазда — Други део () је предстојећи амерички акциони шпијунски филм из 2024. године, режисера и сценаристе Кристофера Макворија, који је и био продуцент заједно са Томом Крузом. Заснован на серији Немогућа мисија Бруса Гелера, директан је наставак филма Немогућа мисија: Одмазда — Први део (2023) и осмо је и последње остварење у филмском серијалу Немогућа мисија.

Круз се враћа у свом осмом појављивању као главни лик серијала, Итан Хант, кога ће глумити више од 28 година до тренутка када ће филм изаћи; очекује се да ће то бити његово последње појављивање у серијалу. Винг Рејмс, Хенри Черни, Сајмон Пег, Ребека Фергусон, Ванеса Кирби, Хејли Атвел, Шеј Вигам и Пом Клементиф враћају се у својим улогама из претходних филмова из серијала. Есаји Моралес се враћа из седмог филма као негативац.

Филм ће бити издат 28. јуна 2024. године.

Улоге 

|-
| Том Круз || Итан Хант
|-
| Винг Рејмс || Лутер Стикел
|-
| Хенри Черни || Јуџин Китриџ
|-
| Сајмон Пег || Бенџи Дан
|-
| Ребека Фергусон || Илса Фауст
|-
| Хејли Атвел || Грејс
|-
| Ванеса Кирби || Алана Мицополис / Бела Удовица
|-
| Есаји Моралес || 
|-
| Шеј Вигам || Џаспер Бригс
|-
| Холт Макалани || Бернстајн
|-
| Ник Оферман || Сидни
|-
| Пом Клементиф || 
|-
| Марк Гатис || 
|-
| Чарлс Парнел || 
|-
| Џенет Мактир || 
|-
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Филмови 2024.
Амерички филмови
Филмови на енглеском језику
Амерички акциони филмови
Амерички шпијунски филмови
Амерички филмски трилери
Филмови у продукцији Тома Круза
Филмови студија Paramount Pictures